Val 1979 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 1979
Riksdagsvalet i Sverige 1979